Heinrich Borcherding ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Borcherding (Maurer) (1809–1873), deutscher Maurermeister, siehe Borcherding (Familie)
 Heinrich Dietmar Borcherding (* 1942), deutscher Politiker